Alexander Smith může být:

 Alexander Smith (básník) (1829–1867) – skotský básník
 Alexander Smith (chemik) (1865–1922) – skotský chemik 
 Alexander McCall Smith (* 1948) – zimbabwsko-britský spisovatel, publicista a vysokoškolský pedagog